Трёхколлекторный паровой котёл () — разновидность водотрубных паровых котлов, нашли широкое применение в судовых энергетических установок кораблей и судов с конца XIX века. Благодаря небольшим размерам и значительной мощности они были распространены при строительстве кораблей в XIX—XX веках.

Определение 
Фундаментальной характеристикой «триколекторного» дизайна является расположение парового барабана выше двух водяных барабанов, в треугольной компоновке. В этих типах паровых водотрубных котлов паровой коллектор соединяется с двумя водяными коллекторами пучками парообразовательных труб, в результате чего корпус котла имеет ярко выраженную А-образную форму. Газы, образующиеся при сгорании топлива в топке, разделяются на два потока и омывают трубы двух испарительных пучков. Внутри трубных пучков испаряющей части могут располагаться трубы пароперегревателя (как с одной, так и с обеих сторон). Если пароперегреватель расположен в одном газоходе, то котел относится к асимметричного типа котлов, если в двух — к симметричному. Размещение пароперегревателя в одном из газоходов котла позволяет регулировать температуру отбирается перегретого пара с помощью газового шибера.

Водопроводные трубы заполняют две стороны этого треугольника между барабанами, и печь находилась в центре конструкции. Весь агрегат потом собирался в кожух, на горе размещались дымогарные трубы.

В качестве топлива котлы использовали уголь или нефть; много угольных котлов используются одновременно несколько топок и команд кочегаров, часто с обоих концов парового котла.

Разновидности триколекторных паровых котлов 
 котёл Дю Тампля ();
 котёл Уайта-Форстера ();
 Нормандский котёл ();
 котёл Торникрофта ();
 котёл Торникрофта-Шульца ();
 котёл Шульце-Торникрофта ();
 котёл Шульца ();
 котёл Ярроу ();
 котёл Мамфорд ();
 котёл Вулнау ();
 Адмиралтейский котёл ().

См. также 
 Двигатель Стирлинга
 Котельное отделение
 Твердотопливный котел
 Газотрубный котел
 Водотрубный котел

Ссылки 
 Cisin, Harry George (1921). Modern Marine Engineering. pp. 78–84. ISBN 0-559-03423-7.
 Принцип работы водотрубного котла

Морские термины